PCID steht für:
 Pontifical Council for Interreligious Dialogue (dt. Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog)
 Process Context Identifiers, CPUID Code 1-Featurebit der x86-Architektur (ECX Bit 17)

Abkürzung